Фомкины Сады — посёлок в городском округе Сызрань Самарской области России.

История

География 
Примыкает к городу Сызрани (поселок Западный).

Население

Люди связанные с посёлком 

 Смолин, Григорий Борисович — советский военный деятель.

Инфраструктура 
Сызранский плодопитомник.

Действует кладбище «Фомкин сад».

Транспорт 
Автодороги. Остановка автобусов 7 и 15 «Сызранский плодопитомник» (на декабрь 2019).

Ближайшие железнодорожные станции — Новообразцовое и Сызрань-2 находится в Сызрани.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Сызрань